Тодорка Кондова (Прилеп, 1. фебруар 1926 — Скопље, 29. мај 2003) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица и прва македонска режисерка. Завршила позоришну и филмску режију у Београду. Тетка познатог југословенског/македонског глумца Николе Колета Ангеловског.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Земјаци ТВ филм || /
|-
| 1973. || ТВ ребус ТВ мини серија || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Самотија ТВ филм || Миљана (као Тодорка Кондева-Зафировска)
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Василика
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Лена (као Тодорка Кондова-Зафировска)
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Евдокија
|-
| 1984 1987. || Случки од животот ТВ серија || Ана
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Атина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Атина (као Тодорка Кондова-Зафировска)
|-
| 1992 || Чудовиштата во нашиот град ТВ серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2003.
Прилепчани
Македонски глумци
Југословенски глумци